James Vesey ist der Name folgender Personen:

 James Vesey junior (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe Jimmy Vesey
 James Edward Vesey (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout, siehe Jim Vesey